Por Lohrville pode estar à procura de:
 Lohrville (Iowa)
 Lohrville (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos